Hochsensibel bedeutet:
eine psychische Konstitutions- und Reaktionsart, siehe Hochsensibilität
ein hohes Einfühlungsvermögen, siehe Empathie
ein gesteigertes Tastempfinden, siehe Sensibilität (Medizin)
eine hohe Empfindlichkeit eines Krankheitserregers, siehe Resistenz
eine Eigenschaft von Testverfahren, siehe Sensitivität (Test)